Сент-Обе́н-д'Обіньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на захід від Парижа, 18 км на північ від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1321 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3218,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Обен-д'Обіньє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Обен-д'Обіньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен